White Trash Beautiful — четвёртый студийный альбом музыканта Everlast, выпущенный во всём мире 25 мая 2004 года, и на день позже в  Соединённых Штатах Америки фирмой Island Records. Всего тираж альбома составил 124,000 копий в США.

Список композиций 
 "Blinded by the Sun" Feat. Sheree Brown
 "Broken"
 "White Trash Beautiful"
 "Sleepin' Alone"
 "The Warning" Feat. Sadat X
 "Angel"
 "This Kind of Lonely"
 "Soul Music"
 "God Wanna"
 "Lonely Road"
 "Sad Girl"
 "Ticking Away"
 "Pain"
 "2 Pieces of Drama" Feat. B-Real
 "Maybe"

Альбомы 2004 года
Альбомы Everlast
Альбомы Universal Music Group
Альбомы Island Records
Альбомы со звуком 5.1
Альбомы, выпущенные на SACD